Obserwator – żołnierz 
 Obserwator – tygodnik lokalny ukazujący się na terenie powiatu tureckiego oraz gminy Uniejów
 Obserwator Lokalny – tygodnik ukazujący się na terenie miasta Dębicy oraz okolicznych gmin
 Obserwator – wzorzec należący do grupy wzorców czynnościowych
 Obserwator – amerykański miniserial z 2022 r.

Zobacz też 
 Obserwacja
 Obserwatorium